Kristen Dalton (1966) – attrice statunitense
 Kristen Dalton (1986) – modella statunitense